Chuy peut désigner :

Kirghizistan 
 Chuy : Province de Tchouï
 Chuy : District de Tchouï

Uruguay 
 Chuy, ville de l'Uruguay
 Barra del Chuy, station balnéaire de l'Uruguay

Homonymie